The Odd Couple pode se referir a:

 The Odd Couple (peça), peça de 1965 do dramaturgo americano Neil Simon
 The Odd Couple (filme), filme de 1968 baseado na peça
 The Odd Couple (telessérie), exibida nos anos 1970 e baseada no filme
 The Odd Couple (álbum), álbum do grupo americano Gnarls Barkley

Desambiguação